La Coupe d'Algérie de football 2009-2010 est la  de la Coupe d'Algérie.

Calendrier

Dates des matchs

Premiers tours

Phase finale 
Tirage au sort effectué le

Avant Dernier Tour Régional

Soixante-quatrièmes de finale 
Dernier tour régional

Trente-deuxièmes de finale 
Les matchs ont eu lieu le vendredi 25 décembre et , .

Seizièmes de finale 
Les matchs auront lieu les 19 février et .

Huitièmes de finale 
Matchs joués les 15 mars et .

Quarts de finale 
Prévues les 9 avril et .

Demi-finales 
Prévues les 20 avril et . Le tirage au sort a été effectué le  dans le siège de la FAF.

Finale 
Match joué le 1er mai 2010.

Feuille du match

Récit de la rencontre 
L'arbitre donne le coup de sifflet de la rencontre, et permet donc au CA Batna de jouer le centre. Le début de match est marqué par une grosse pression des batnéens, mais aucune occasion n'est à signaler avant la , avec le lob raté de Amine Bourahli sur le portier international Fawzi Chaouchi. La réponse de l'ES Setif ne se fait pas attendre, puisque trois minutes plus tard, Lazhar Hadj Aissa tente un tir hors de la surface des , mais son tir sera boxé par le gardien du CAB Yacine Babouche, la balle revient ensuite vers Hocine Metref, mais ce dernier rate son tir. À la , Lazhar Hadj Aissa bénéficie d'un coup franc qu'il jouera rapidement vers le camerounais Francis Ambane, qui centre à son tour sur la tête de Hocine Metref, qui ouvre le score en faveur de l'ES Setif. Le reste de la  verra un seul tir de Francis Ambane à la , mais ce dernier est dévié par Babouche. Sept minutes après le retour des vestiaires, Lazhar Hadj Aissa tente de nouveau un tir qui frôle la barre transversale. Fawzi Chaouchi réussira à sortir un coup franc tiré à ras de terre, qui constituait un grand danger sur ses cages. À la , à la suite d'un débordement de Francis Ambane à gauche, Saber Chebana trompe son propre gardien, et double ainsi la mise pour les sétifiens. Quatre minutes plus tard, Slimane Raho démarre à droite, et centre sur la tête de Metref qui inscrit son second but personnel, et le troisième de son équipe. Les joueurs de l'ESS joueront en défense jusqu'à la fin de la partie, car il n'y a plus d'attaquant sur le terrain depuis le changement de Nabil Hemani par Lamouri Djediat. Le CAB s'approche des bois adverses de plus en plus afin d'au moins sauver l'honneur. À la  Fawzi Chaouchi effectue une claquette à la suite d'un tir dangereux d'un joueur du CA Batna, ce qui lui permettra de garder ses filets inviolés jusqu'au coup de sifflet final qui intervient juste à la fin de l'action.

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2009-2010
 Championnat d'Algérie de football de deuxième division 2009-2010
 Championnat d'Algérie de football de troisième division 2009-2010

Notes et références 

2009-2010
Football en Algérie en 2009
Football en Algérie en 2010
Algérie